L'engagement est un terme juridique désignant le fait de convenir de participer à une œuvre ou à une entreprise en contrepartie d'un paiement ou d'un salaire (les gages).

L'engagisme ou  a désigné le processus de recrutement de la main-d'œuvre libérée par l'abolition de l'esclavage au premier tiers du . L'île Maurice fut l'un des centres de cette expérimentation du salariat après l'esclavage au niveau international.

L'engagement est également le fait de prendre parti sur les problèmes politiques ou sociaux par son action et ses discours.

Conditions

Validité 
Les personnes doivent avoir la capacité de s'engager (âge), l'objet doit être licite. Faute de quoi l'engagement est réputé ne jamais avoir existé.
Normalement, pour l'engagisme, le contrat durait cinq ans, avec possibilité pour l'engagé de regagner son pays d'origine. Un pécule, assorti d'une ration quotidienne de nourriture et des vêtements complétaient ce contrat qui devait protéger l'engagé.

Légalité 
Dans les pays industrialisés, la plupart des sortes d'engagement donnent lieu à une loi ou à des usages qui en définissent pour l'essentiel les conditions et les modalités. On parle alors de clauses légales ou coutumières.
Les contrats actuels de travail sont inspirés de l'engagement pratique dans les champs de cannes, de coton, d'indigotiers, d'hévéa, des mines de guano,du chemin de fer…. L'engagement est à la base de nombreuses migrations de main-d'œuvre moderne, et aussi du statut légal du travail dans un pays ou au niveau international.

Durée 
Cette durée peut être une durée contractuelle ou l'exécution d'une tâche déterminée.

Formes

Travail 
L'engagement pour effectuer un travail, appelé par le Code civil français "louage d'ouvrage" peut se faire pour une tâche ou pour une durée, cette durée peut être limitée ou illimitée.

Logement, terres 
Le bail locatif est une forme d'engagement, qu'il s'agisse de logement ou de terres (fermage, métayage, etc..).

Mariage 
Le mariage est, en général et selon les sociétés, un engagement réciproque pour la durée de la vie. 
On parle aussi d'engagement pour désigner les fiançailles.

Engagements militaires 
Dans le cadre de l'engagement, au Sénégal par exemple, on recrutait des soldats par contrat à temps, en sus d'ouvriers de toutes sortes. Gorée a été un lieu où l'engagement a été pratiqué, à la suite de l'abolition de l'esclavage.

L'engagement militaire du soldat. Sa rupture par l'engagé peut avoir lieu avant le terme selon les clauses du contrat (résiliation). Si la rupture constitue un abandon unilatéral de l'engagé, elle est appelée désertion et donne lieu à des sanctions pénales, pouvant aller jusqu'à la prison ferme (peine militaire + peine civile) 

En matière de tactique, les règles d'engagement désignent les directives régissant l'emploi de la force armée par les soldats dans un théâtre d'opérations. D'abord, elles définissent le degré et le type de force à laquelle les soldats peuvent avoir recours. Deuxièmement, elles précisent les circonstances et les limites relatives à l'utilisation de cette force. Elles équivalent à des ordres.

Engagements financiers 
Désigne les participations prises par une personne dans une entreprise ou dans le capital d'une société. En finance de marché, l'engagement ( en anglais) est le terme désignant la proportion d'actifs investis dans le même secteur. Par exemple, un portefeuille d'actions d'une valeur totale de , avec  d'actions dans l'industrie des semi-conducteurs, aurait un engagement de 20 % dans cette industrie. Cette mesure donne des indications pour définir des stratégies limitant le risque qu'on peut avoir en investissant trop sur un même secteur.

Notes et références

Bibliographie 
 Christiane Singer, Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies, éditions Albin Michel, 2000

Lien externe 
 L'Aapravasi ghat, lieu de l'engagement

Engagisme